HMS Birkenhead je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Birkenhead (1845) 
 HMS Birkenhead (1915)

Birkenhead